Мінас-Жерайс (порт. Minas Gerais — «головні копальні») — штат Бразилії, розташований у Південно-східному регіоні.
 10769 Мінас Жерайс (10769 Minas Gerais) — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1990 року.

Кораблі 
 Лінійні кораблі типу «Мінас-Жерайс» — серія лінійних кораблів ВМС Бразилії.
 Minas Geraes (1908) — лінкор ВМС Бразилії, перший у серії. Збудований у 1910 році. Перебував на службі до 1952 року. У 1954 році проданий на злам.
 NAeL Minas Gerais (A-11) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Колишній британський авіаносець HMS Vengeance (R71), проданий Бразилії у 1956 році. Перебував на службі до 2001 року. Проданий на злам.

Див. також 
 Мінас